Баян-Ундэр:

 Баян-Ундэр — городище железного века.
 Баян-Ундэр — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии.